Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Wasilczenko – kazachski hokeista, olimpijczyk
 Lilija Wasilczenko – radziecka biegaczka narciarska
 Nikołaj Wasilczenko – radziecki wojskowy